Högerstudenterna kan syfta på

 Högerstudenterna – en politisk studentförening vid Stockholms universitet 1938–1968, se Fria Moderata Studentföreningen i Stockholm
 Högerstudenterna vid Stockholms universitet – ett kårparti vid Stockholms universitets studentkår 2003-2007